Асайла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Мартин. Занимает площадь 81.4 км². Население — 139 человек (на 2010 год). Расстояние — 152 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Azaila 
 Foro de Azaila

Муниципалитеты Теруэля